Colomban est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 

Colomban est un prénom masculin. Il provient, par l'intermédiaire des langues celtiques, du latin Colomba (colombe). Il est fêté le 23 novembre ou localement le 2 juillet.

Colomban est aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 

On trouve , ainsi que, en tant que noms de famille, Coloman, , Koulm et Koulman.

 allemand : Colman
 anglais : Colman ou Colmane
 breton : Koulm
 italien : Colombano
 latin : Colomba, Columbanus
 portugais : Columbano

Popularité du nom 

Le nom doit sa popularité à saint Colomban de Luxeuil.

En dehors des milieux culturels celtes, le nom a eu surtout un usage monastique.

Saints chrétiens 

 Colomba d'Iona (°521 - † 597), ou Colum Cille, ou Columkill, abbé irlandais, évangélisateur de l'Écosse ; fêté localement le 9 juin.
 Colomba de Terryglass ,fonde en 548 le monastère de Tirdaglas.
 Colomban de Luxeuil (°540 - † 615), le plus célèbre, abbé irlandais évangélisateur de l’Europe continentale ; fêté le 23 novembre selon le martyrologe romain ou localement le 2 juillet.
 Colman de Dromore (), premier évêque et abbé de Dromore, monastère qu'il fonda dans le comté de Down en Irlande ; fêté le 7 juin. 
 Colman de Cloyne († 606), né à Cork, barde de la cour de Cashel, premier évêque de Cloyne en Irlande ; fêté localement le 24 novembre. 
 Colman de Lindisfarne († 675 ou 676), est le troisième abbé (de 661 à 664) de l'abbaye de Lindisfarne, en Northumbrie ; fêté le 18 février.
 Kilian, Colman et Totnan († 689), respectivement évêque, prêtre et diacre irlandais, évangélisateurs de la Franconie entre 680 et 689, morts martyrs à Wurtzbourg ; fêtés le 8 juillet.
 Colomban de Gand († 959), ermite, fêté le 2 février.
 Colman († vers 1010), évêque en Écosse, dans l’archipel des Orcades, peut être identique à Colman de Stockerau ; fêté le 6 juin en Occident.
 Colman de Stockerau († 1012), moine irlandais ou écossais, en pèlerinage vers la Terre sainte, martyrisé à Stockerau, près de Vienne ; fêté le 13 octobre en Orient et le 17 juillet en Occident.

Patronyme 

 Michel Colomban, ingénieur aéronautique français.

Toponyme

Références

Voir aussi 
 
 
Patronyme français
Homonymie de prénom